

Geografia 
 Ventanas – città dell'Ecuador
 Cantone di Ventanas – cantone dell'Ecuador

Musica 
 Ventanas – album video di Davide Van De Sfroos del 2006
 Ventanas – album degli Aca Seca del 2009
 Ventanas – composizione di Silvestre Revueltas del 1931

Televisione 
 Ventanas – programma televisivo uruguaiano del 2017

Pagine correlate 
 Las Ventanas
 Ventana